Лю́блінське воєво́дство () — адміністративна одиниця в історії Польщі.
Люблінське воєводство (1474—1795) — адміністративна одиниця Королівства Польського та Речі Посполитої.
Люблінське воєводство (1793) — адміністративна одиниця Речі Посполитої.
Люблінське воєводство (1816—1837) — адміністративна одиниця Царства Польського.
Люблінське воєводство (1919—1939) — адміністративна одиниця Польської республіки.
Люблінське воєводство (1945—1947, з 1999) — адміністративна одиниця Польщі.
Люблінське воєводство (1975–1998) — адміністративна одиниця Польщі.

Адміністративний поділ Польщі